Slalom gigant mężczyzn – czwarta z kolei konkurencja mężczyzn rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Zawodnicy rywalizowali 19 lutego na trasie GS Men w ośrodku narciarskim Roza Chutor, umiejscowionym w Krasnej Polanie. Mistrzostwa olimpijskiego z Vancouver nie obronił Szwajcar Carlo Janka, który ostatecznie zajął 13 lokatę. 

Nowym mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został faworyzowany do tego tytułu Amerykanin Ted Ligety. Srebrny krążek olimpijski powędrował nieoczekiwanie do Francuza Stevea Missilliera, który wskoczył na podium z 10 miejsca po pierwszym przejeździe. Natomiast brązowy medal olimpijski wywalczył również reprezentant Francji Alexis Pinturault.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014